Bulbuc se poate referi la:
Bulbuc sau bulbuc de munte - o plantă
Bulbuc, Alba - o localitate din județul Alba